La Supercopa de España puede referirse a varias competiciones deportivas de España como:

Supercopa de España de fútbol
Supercopa de España femenina
Supercopa de España de baloncesto
Supercopa de España femenina de baloncesto
Supercopa de España de balonmano
Supercopa de España femenina de balonmano
Supercopa de España de fútbol sala
Supercopa de España femenina de fútbol sala
Supercopa de España de voleibol
Supercopa de España femenina de voleibol
Supercopa de España de waterpolo
Supercopa de España femenina de waterpolo
Supercopa de España de hockey patines
Supercopa de España de rugby

Eventos deportivos en España